Jonisk kan syfta på:

Jonien – ett område i antikens Grekland
Joner – en grekisk folkstam
Joniska havet – en del av Medelhavet mellan Kalabrien, Albanien och Grekland
Joniska öarna – en grekisk ögrupp
Jonisk grekiska – en underdialekt inom attisk-jonisk antik grekiska
Joniska alfabetet – en variant av det äldsta grekiska alfabetet
Joniska talbeteckningssystemet – ett talbeteckningssystem som har använts i Grekland sedan 500-talet f.Kr.
Joniska förbundet – en konfederation som bildades i slutet av 800-talet f.Kr. av tolv joniska städer
Joniska upproret – grekiska städer reste sig mot det persiska styret 499 till 493 f.Kr
Joniska naturfilosoferna – ett samlingsbegrepp för ett antal försokratiska tänkare som var verksamma på 500-talet f.Kr. i Jonien
Jonisk (arkitektur) – en byggnadsstil i den grekiska antikens arkitektur, se Den grekiska antikens arkitektur
Jonisk ordning – en av de klassiska kolonnordningarna
Jonisk skala – en diatonisk tonskala

Se även
Jon (olika betydelser)